Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Legg Mason Tennis Classic 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 30. Juli bis 1. August 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Washington, D.C.